Аитово — название населённых пунктов в России:

 Аитово — село в Бижбулякскском районе Башкортостана.
 Аитово — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Аитово — деревня в Миякинском районе Башкортостана.